Elway peut désigner :
 Jack Elway (1932-2001), entraîneur américain de football américain et père de John Elway
 John Elway (1960), joueur américain de football américain
 John Elway Stadium, stade de la banlieue de Los Angeles nommé d'après John Elway